Seznam polkov z zaporedno številko 50.

Seznam 
 Pehotni
 50. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 50. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 50. pehotni polk (Wehrmacht)
 50. strelski polk (ZSSR)
 50. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 50. grenadirski polk (Wehrmacht)
 50. pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 50. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 50. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 50. polk korpusne artilerije (ZSSR)
 50. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi